Adams House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Adams House (Lavonia), Georgia, ID-Nr. 83000199
 Adams House (Lancaster), Kentucky, ID-Nr. 85003718
 Adams House (Salvisa), Kentucky, ID-Nr. 88003357
 Adams House (Baton Rouge), Louisiana, ID-Nr. 98000440
 Adams House (Carson City), Nevada, ID-Nr. 99000700

Adams House steht für:
 Adams House (1983), US-amerikanischer Fernsehfilm von Jay Sandrich